Фалько́не может означать:

 Фальконе — коммуна в Италии, в регионе Сицилия.

Фамилия 
Фалько́не (), Фальконе́ () — итальянская и французская фамилия.

Известные носители 
 Фальконе, Аньелло (1600—1656)  — итальянский живописец и гравёр эпохи барокко.
 Фальконе, Бен (род. 1973) — американский актёр, сценарист, режиссёр и продюсер.
 Фальконе, Владимиро (род. 1995) — итальянский футболист.
 Фальконе, Джованни (1939—1992) — итальянский магистрат, известный борец с Коза Нострой.
 Фальконе, Лукантонио (1669—1739) — итальянский священник-капуцин, католический святой.
 Фальконе, Пьер Этьен (1741–1791) — французский живописец.
 Фальконе, Федерико (род. 1990) — аргентинский футболист, нападающий клуба «Авеш».
 Фальконе, Этьен Морис (1716—1791) — французский скульптор.

Персонажи 
 Кармайн Фальконе — персонаж вселенной DC Comics.
 Маттео Фальконе — главный герой одноименных новеллы (fr) французского писателя Проспера Мериме, оперы (en) русского композитора Цезаря Кюи и фильма азербайджанского советского режиссёра Тофика Тагизаде.
 Карло Фальконе — персонаж видеоигры Mafia 2

См. также 
 Фалькон
 Фалькони